Maurizio Sarri () este un antrenor Italian. Clubul său actual este Lazio din Serie A din Italia .

Statistici antrenor

Referințe 

Antrenori italieni de fotbal
Nașteri în 1959
Oameni din Napoli
Oameni din Toscana